Нефтегаз — часть названия предприятий, имеющих отношение к нефтегазовой отрасли:
 Нефтегаз Украины () — украинская нефте- и газодобывающая компания.
 Руснефтегаз — российская нефтегазовая компания.
 Самаранефтегаз — российская компания, входящая в группу ОАО НК «Роснефть».
 Сургутнефтегаз — одна из крупнейших российских нефте- и газодобывающих компаний.
 Черноморнефтегаз — украинская государственная нефтегазовая компания.

Нефтегаз — термин, которым можно обозначить всё, что имеет отношение к нефтегазовому комплексу, например:
 Нефтегазовый комплекс 
 Нефтегазовое оборудование 
 Нефтегазовое месторождение 
 Нефтегазовое сообщество